El nombre de Pedro Ponce de Cabrera puede designar a los siguientes individuos:

 Pedro Ponce de Cabrera (m. 1248/1254). Ricohombre leonés de quien descienden los Ponce de León.
 Pedro Ponce de Cabrera (m. después de 1344). Señor de la Casa de Cabrera de Córdoba y de la Torre de Arias Cabrera y bisnieto del anterior.
 Pedro Ponce de Cabrera (m. 1358). Señor de la Casa de Cabrera de Córdoba y de la Torre de Arias Cabrera e hijo del anterior.